Plaats in Indonesië
 Kandangsapi (Cijaku), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Kandangsapi (Bugulkidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kandang Sapi, een plaats in het regentschap Sragen van de provincie Midden-Java